Antas bezeichnet:

Gemeinden und Orte in Portugal:

 Antas (Esposende), Gemeinde im Concelho de Esposende
 Antas (Penalva do Castelo), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Penalva do Castelo
 Antas (Penedono), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Penedono
 Antas (Vila Nova de Famalicão), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Vila Nova de Famalicão

Gemeinden in Brasilien:
 Antas (Bahia), Gemeinde

Gemeinden in Spanien:
 Antas (Almería)

Außerdem:
 Antas (Fluss), Fluss auf Sardinien
 Tempel von Antas, punisch-römisches Heiligtum auf Sardinien